Кирш — фамилия. Происходит от производной формы Кирша христианского мужского имени Кирилл. Известные носители:
 Кирш, Алекс (род. 1992) — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кирш, Виктор Владимирович (1933—2010) — советский футболист, тренер.
 Кирш, Ирвинг (род. 1943) — американский психолог, учёный. 
 Кирш, Карл Васильевич (1877—1919) — русский учёный в области теплотехники.
 Кирш, Кристиан (род. 1943) — немецкий общественный деятель.
 Кирш, Филипп (род. 1947) — канадский адвокат, государственный деятель, дипломат.
 Кирш, Фриц (род. 1951) — американский кинорежиссёр.
  (1841—1901) — немецкий инженер.
 См. также 
 Кирш (значения)
 Кирша